Nicolae Sabău se poate referi la:
Nicolae Sabău (muzician) (n. 1929 - d. 2020), cântăreț de muzică populară, folclorist și muzician român.
Nicolae Sabău (istoric) (n. 1943), profesor și istoric de artă român.